Goodnight America è un mediometraggio statunitense del 2021 scritto, prodotto e diretto dal regista amatoriale Nathan Xia, con protagonisti i famosi attori Jacob Bertrand e Xolo Maridueña. Il cast include anche Jesse Bone, Nathan Xia, Miachel Welch e John David Willis. Il trailer è stato distribuito il 17 marzo 2021 e il fim il 19 marzo 2021.

Trama 
In un'America distopica, il Presidente degli Stati Uniti Jones Alexander attraverso un messaggio televisivo, annuncia una nuova legge, che da inizio alla caccia degli immigrati messicani, accusati di rovinare la società americana, da una pattuglia di poliziotti chiamati " Difensori della Libertà ". Stefano Manuel Rodriguez detto " Steve " di origine ispano-americana allora, tenta di scappare all' estero, ma vengono fermati dalla pattuglia speciale, che assassina suo padre. Allora si rifugia a casa di Joey un suo amico che vive in casa sua assieme agli amici Kane ed Alec. Purtroppo la casa è perquisita dall'agente Duke, facente parte dei " Difensori della Libertà " e Steve si nasconde in un armadietto. Dopo avere minacciato il trio, egli perquisisce la casa e trova il rifugiato. Però, grazie a una pistola datagli dal padre, riesce a sparare al poliziotto. Duke si mette a insultare i suoi assalitori ma viene ucciso da Joey. Il film finisce con Alec che propone agli altri di scappare in Canada per sfuggire alla condanna per omicidio.

Personaggi 

 Joey, interpretato da Jacob Bertrand, il proprietario della casa dove vive con i suoi amici Kane ed Alec e dove si nasconde Steve
 Stefano Manuel Rodriguez " Steve ", interpretato da Xolo Maridueña, ragazzo messicano che per scappare dalla cattura si rifugia a casa di Joey. È il primo a sparare a Duke.
 Kane, interpretato da Jesse Bone. Coinquilino di Joey e Alec è tedesco.
 Alec, interpretato da Nathan Xia, Coinquilino di Joey e Kane, molto bravo ai videogiochi. Alla fine del film, dopo che Joey ha ucciso l'agente Duke propone a tutti di scappare in Canada.
 Tenente William Duke, interpretato da Miachel Welch, un poliziotto facente parte dell'elite dei " Difensori della Libertà ", va a casa di Joey per cercare Steve e arrestarlo ( in quanto messicano ) ma dopo essere stato colpito da Steve stesso ai genitali viene ucciso dal quartetto a colpi di Pistola.
 Presidente Jones Alexander, interpretato da John Davis Willis, Il presidente degli Stati Uniti lancia la legge contro i messicani che ritiene rei di rovinare la società

Distribuzione 
Il trailer è stato rilasciato il 17 marzo 2021 su YouTube e il film il 19 marzo , sempre sulla stessa piattaforma.

Collegamenti esterni 
 
 

Film d'azione fantascientifici